Sport
 Mamadou Sakho (voetballer) - Frans voetballer van Senegalese afkomst.
 Mamadou Sakho (worstelaar) - Senegalees Olympisch worstelaar